Sommet du triangle équilatéral.
 L'arc en tiers-point est un arc dans lequel s'inscrit un triangle équilatéral. Il se dénomme arc brisé équilatéral ou arc persan. Se dit aussi pour désigner un arc brisé dont les centres partagent la corde en trois segments égaux, le rayon des cercles des arcs sont égaux aux 2/3 de la longueur de la corde.
 Point pris sur la ligne de vue où convergent les diagonales.
 Le point d’intersection de deux arcs d'ogive se dénomme « tracé en ogive », « voûte en tiers-point ».
 Désigne un outil, lime ou poinçon de section triangulaire.

Notes et références 

Élément de composition architecturale